Projektentwicklung findet Anwendung u. a. in folgenden Bereichen:
 in der Filmproduktion: Filmproduktion#Projektentwicklung
 Projektentwicklung (Immobilien)
 Softwaretechnik